Repubblica delle Sette Province Unite - Repubblica esistente fra il 1581 e il 1795 nei territori che oggi costituiscono i Paesi Bassi
 Province Unite del Río de la Plata - Stato dell'America meridionale sorto dopo la Rivoluzione di Maggio del 1810 fino a circa metà del decennio del 1830
 Province Unite della Nuova Granada - Stato dell'America meridionale esistito tra il 1811 e il 1816
 Province Unite dell'America Centrale - Stato dell'America centrale esistito dal luglio 1823 al 1840
 Province Unite Italiane - denominazione del governo provvisorio instaurato in alcuni territori dello Stato Pontificio e nei ducati di Parma e Modena dal 5 febbraio al 26 aprile 1831
 Province unite di Agra e Oudh - provincia dell'India britannica esistita dal 1856 al 1947
 Province Unite del Centro Italia - autorità civile e militare di breve esistenza (1859-1860), satellite del Regno di Sardegna
 Province unite dell'India britannica - agenzia dell'India britannica (1921-1937)
 Province Unite - agenzia dell'India britannica (1937-1950)